Bryk ist der Familienname von:

 Antoni Bryk (1820–1881), polnischer Arzt, Chirurg und Professor der Jagiellonen-Universität
 Dan Bryk (* 1970), kanadischer Indie-Rock Musiker
 Felix Bryk (1882–1957), österreichischer Anthropologe, Entomologe und Schriftsteller
 Greg Bryk (* 1972), kanadischer Schauspieler
 Mateusz Bryk (* 1989), polnischer Eishockeyspieler
 Rut Bryk (1916–1999), finnische Keramikerin

Siehe auch:
 Brik
 Brick
 Brück (Begriffsklärung)